Blacy, commune française de la Marne
 Blacy, commune française de l'Yonne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France